Voynich – cratere di Venere
Ethel Lilian Voynich – scrittrice irlandese
Wilfrid Voynich – antiquario russo
Manoscritto Voynich – volume del XV secolo scritto in una lingua ignota